40-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 24 по 27 января 2008 года в городе Оберхоф (Германия). Ранее чемпионат уже проводился здесь в 1973 и 1985 годах. Программа состязаний между смешанными командами, появившаяся в сетке турнира ещё в 1989 году, была заменена на эстафету.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Эстафета

Ссылки 
 Результаты состязаний на официальном сайте Международной федерации санного спорта

Санный спорт
Январь 2008 года
Международные соревнования по санному спорту в Германии
Международные спортивные соревнования в Оберхофе